Osoby o tym nazwisku:
 Anna Azari – izraelska dyplomatka
 Zsolt Azari – węgierski hokeista